Deze pagina geeft een overzicht van alle selecties van de deelnemende landen aan het Europees kampioenschap voetbal 2008.

Groep A

Bondscoach van het gastland is Jakob "Köbi" Kuhn.

Bondscoach van Tsjechië is Karel Brückner.

Bondscoach van Portugal is  Luiz Felipe Scolari
Quim liep een polsblessure op op 6 juni, en werd vervangen door Nuno.

Bondscoach van Turkije is Fatih Terim.

Groep B

De bondscoach van het gastland is Josef Hickersberger.

Bondscoach van Kroatië is Slaven Bilić.

Bondscoach van Duitsland is Joachim Löw.

Bondscoach van Polen is  Leo Beenhakker.
Jakub Błaszczykowski blesseerde zich aan zijn hamstrings op 5 juni en werd vervangen door Lukasz Piszczek. Tomasz Kuszczak liep een rugblessure op op 6 juni en werd vervangen door Wojciech Kowalewski.

Groep C

Bondscoach van Roemenië is Victor Pițurcă.

Bondscoach is Raymond Domenech.

Bondscoach van Nederland is Marco van Basten.
Ryan Babel viel uit de selectie op 31 mei 2008 na een blessure op training. Hij werd vervangen door Khalid Boulahrouz.

Bondscoach van Italië is Roberto Donadoni.
Fabio Cannavaro viel uit de selectie op 2 juni 2008 na een blessure op training. Hij werd vervangen door Alessandro Gamberini.

Groep D

Bondscoach van Spanje is Luis Aragonés

Bondscoach van Rusland is  Guus Hiddink.

Griekenland

Bondscoach van titelverdediger Griekenland is  Otto Rehhagel.

Zweden

Bondscoach van Zweden is Lars Lagerback.

Europees kampioenschap voetbal 2008